Monte Azul kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Monte Azul Paulista (ort), São Paulo, 
 Monte Azul (ort), Minas Gerais, 
 Monte Azul (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar